Николай Тюнин:

 Тюнин, Николай Андриянович (1931—1995) — советский работник строительного комплекса, экскаваторщик, Герой Социалистического Труда.
 Тюнин, Николай Викторович (род. 1987) — российский футболист.